Цилиндър може да се отнася за:

 Цилиндър – геометрично тяло
 Цилиндър (двигател) - Машинен детайл, в който се движи буталото на двигателя
 Цилиндър – вид шапка
 Цилиндърът на магьосника – книга
 Цилиндър на Кир - артефакт от древна Персия